Steinmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Steinmayr (* 1946), österreichischer Architekt
 Jochen Steinmayr (1926–2006), deutscher Journalist
 Johann Steinmayr (1890–1944), österreichischer Jesuitenpater
 Philipp Steinmayr (* 1993), österreichischer Motorradrennfahrer
 Ricarda Steinmayr, deutsche Psychologin und Hochschullehrerin 
 Thaddäus Steinmayr (1921–2017), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Wolfgang Steinmayr (* 1944), österreichischer Radrennfahrer

Siehe auch: 
 Steinmayer